Kulturexamen bezeichnet:

das Kulturexamen im Badischen Kulturkampf (1867), siehe unter Badischer Kulturkampf#Neue Eskalation 
das sogenannte Kulturexamen der Maigesetze Bismarcks (1873), siehe unter Maigesetze (Deutsches Kaiserreich)#Mai 1873